Fjelstrup (plaats), plaats in Denemarken
 Fjelstrup (parochie), parochie in Denemarken